

Toponymes 
 Nyanga, province du Gabon.
 Nyanga-Vembe, localité du Gabon.
 Nyanga, localité du Kasaï-Occidental au Congo-Kinshasa.
 Nianga, également orthographié Nyanga, district et ville du Congo-Brazzaville.
 Nyanga, localité du Cameroun.
 Nyanga, cité du Cap en Afrique du Sud.
 Nyanga, ville du Zimbabwe.
 Parc national de Nyanga, au Zimbabwe.
 Réserve de faune de la Nyanga-Nord au Congo-Brazzaville.
 Domaine de chasse de la Nyanga-Sud au Congo-Brazzaville.

Hydronyme 
 Nyanga, fleuve du Gabon et du Congo-Brazzaville.

Gentilé 
 Nyanga, peuple du Kivu au Congo-Kinshasa.
 Nyanga ou Manyanga, Manianga, peuple du Kongo Central au Congo-Kinshasa.

Patronymes 
 Céline Nyanga, athlète française.
 Gaspar Nyanga ou Yanga, meneur d'une rébellion au Mexique.
 Yannick Nyanga, joueur français de rugby à XV.

Divers autres 
 Nyanga, instrument de musique des Nyungwe au Mozambique et Zimbabwe.
 Nyanga ou kinyanga, langue du peuple Nyanga.
 Nyanga-li ou linyanga-le, langue parlée dans la province Oriental du Congo-Kinshasa.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme